Az E107, e107 ezeket jelentheti:
e107 (program)
Yellow 2G, az E107 jelölésű adalékanyag